Casa-bloque é um tipo de construção popular do meio rural da Espanha, que alberga sob o mesmo teto, ainda que em distintos locais, a família, os animais, a colheita e os utensílios. Por esta razão, somente pode pertencer aos camponeses que possuem pouco gado.

Arquitetura da Espanha